Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Malaysian Open, Kuala Lumpur 2015 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl japonský tenista Kei Nišikori, který se turnaje nezúčastnil.

Vítězem dvouhry se stal nejvýše nasazený David Ferrer ze Španělska, jenž ve finále zdolal krajana a turnajovou dvojku Feliciana Lópeze po dvousetovém průběhu dvakrát 7–5. V probíhající sezóně si tak připsal čtvrté turnajové vítězství, které představovalo dvacátý pátý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Proton Malaysian Open
ATP World Tour 2015